Кер може да се отнася за:
 Хора
 Робърт Кер (1755 – 1813), шотландски писател
 Антония Кер (р. 1989), френски писател
 Филип Кер (р. 1956), британски писател
 Катрин Кер (р. 1944), американска писателка
 Миранда Кър (р. 1983), австралийски модел
 Симон Кер (р. 1988), австралийски модел